Амандурдыев — фамилия туркменского происхождения. Патроним от мужского имени (антропонима) Амандурды.

 Амандурдыев, Нурберды	(1908—1970) — Герой Социалистического Труда, директор совхоза «Победа» Тахта-Базарского района Марыйской области.
 Амандурдыев, Парахат (род. 1981) — туркменский певец, народный артист Туркменистана (2012).